Oho Seth est un personnage ficif dans la bande dessinée Lanfeust des Étoiles de Christophe Arleston et Didier Tarquin. Il est inspiré du célèbre agent secret 007 et apparait pour la première fois dans le tome 4 du cycle.

Biographie 

Il est le très célèbre agent secret de la galaxie chargé par Meirrion de réunir des preuves contre les pathacelces, un peuple particulièrement dangereux car capable d'imiter à volonté l'être de son choix jusque dans ses moindres cellules, afin de les traduire devant le tribunal galactique. C'est un menteur et il apprécie la vodka et la bière blonde (secouée bien sûr)

Personnage de l'univers de Troy
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de science-fiction